Pablo Neruda, poeta chileno
Neruda, filme chileno sobre o poeta
Neruda, gênero de borboletas da América do Sul.
1875 Neruda, asteroide
Jan Neruda, escritor tcheco

Desambiguações de sobrenomes